Дейнонихозавры (, буквально — «ящеры со страшными когтями») — клада тероподовых динозавров, живших в позднем юрском и меловом периодах, около 167—66 миллионов лет назад.

Описание 

Дейнонихозавры — относительно разнообразная группа. Её ключевая апоморфия — способность второго пальца ноги сильно отгибаться вверх и наличие на нём очень большого серповидного когтя. Обычно его интерпретируют как режущий инструмент, но есть версия, что он служил для пригвождения жертв к земле.

Обычно в состав группы включают семейства дромеозаврид и троодонтид. Самым большим дейнонихозавром был ютараптор, достигавший 7 метров в длину, самым маленьким — анхиорнис — около 34 см (впрочем, часто не относимый к дейнонихозаврам). Большинство (если не все) дейнонихозавры имели перьевой покров или хотя бы пух.

Распространение

Патагонские дейнонихозавры 
Начиная с 2000 года, количество найденных окаменелостей дейнонихозавров из Патагонии заметно увеличилось. В настоящее время к ним относятся: Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor argentinus, Buitreraptor gonzalezorum и Austroraptor cabazai. В 2011 году был описан новый вид Pamparaptor, который также обитал на территории Патагонии.

Классификация 
Группу дейнонихозавров выделили в 1969 году  и  в ранге инфраотряда. Они включили в него только семейство дромеозаврид, введённое в той же работе для родов Dromaeosaurus, Deinonychus и Velociraptor. Семейство назвали по имени дромеозавра для согласованности с названием выделенного ранее другими авторами подсемейства Dromaeosaurinae, а инфраотряд — по имени дейнониха, потому что он известен по остаткам намного лучшей сохранности (МКЗН требует обязательного именования по названию типового рода только таксонов группы семейства, то есть не выше надсемейства).

Последующие авторы включили в состав дейнонихозавров ещё одно семейство — троодонтид. В 1997 году  определил дейнонихозавров как всех манирапторов, ближе родственных дейнониху, чем птицам. В 1998 году Пол Серено дал определение «все потомки последнего общего предка троодона и велоцираптора». На тех филогенетических деревьях, где дромеозавриды оказывались сестринской группой троодонтид, эти определения охватывали одну и ту же совокупность известных таксонов, хотя потенциально первое из них шире.

В ряде исследований дейнонихозавры в объёме дромеозаврид с троодонтидами получались парафилетичными: та или иная их подгруппа оказывалась ближе к птицам, чем к другой подгруппе, а в некоторых работах троодонтиды даже оказывались близки к орнитомимидам. В связи с этим были предложены другие определения дейнонихозавров.

С другой стороны, в ряде работ было подтверждено, что дромеозавриды с троодонтидами (и, иногда, некоторыми другими таксонами) образуют монофилетическую группу, сестринскую к Avialae. Впрочем, объём этой группы в разных работах значительно отличается. Клада, состоящая из дейнонихозавров и авиал, получила название Eumaniraptora.

Hartman et al., 2019

Pei et al., 2020

Примечания 

Манирапторы
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода